Агвалегвас има више значења:
  Општина Агвалегвас (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агвалегвас (Агвалегвас, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику